Vizita  se poate referi la:

 Teatru
 1956 Vizita bătrânei doamne – piesă de teatru de Friedrich Dürrenmatt

 Cinema
 1952 Vizita (menționat în unele surse Vizită) – film românesc în regia lui Jean Georgescu, cu Grigore Vasiliu Birlic și Florica Demion
 1963 Vizita – film coproducție franco-italian, în regia lui Antonio Pietrangeli, cu Sandra Milo și François Périer
 1964 Vizita'' – film coproducție, în regia lui Bernhard Wicki, cu Ingrid Bergman și Anthony Quinn